Ка́ліське воєво́дство () — адміністративна одиниця в історії Польщі.
Каліське воєводство (1314—1793) — адміністративна одиниця Королівства Польського та Речі Посполитої.
Каліське воєводство (1816—1837) — адміністративна одиниця Царства Польського.
Каліське воєводство (1975—1998) — адміністративна одиниця Польщі.

Адміністративний поділ Польщі